Entalinidae är en familj av blötdjur. Entalinidae ingår i ordningen Gadilida, klassen tandsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Entalinidae 30 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Entalinidae